On the Death of Edward VII – wiersz Thomasa W.H. Croslanda (1865-1924), poświęcony zmarłemu w 1910 królowi Wielkiej Brytanii i Irlandii Edwardowi VII. Utwór jest klasycznym sonetem i został opublikowany w tomiku Sonnets, wydanym w Londynie w 1912. Utwór realizuje włoski model rymowania. Współbrzmienia układają się według wzoru abba abba cde cde.

ALL our proud banners mourn along the May, 
One who is plumed and powerful breaks us down: 
Marred are the orchards, shaken our strong town. 
And blackness covers up our bright array. 
The Sceptre and the Orb are put away; 
The scarlet changed for the funereal gown; 
And easy lies the head that wore a Crown, 
And Tills which was a King is simple clay. 

O mighty Death, the migiitiest are thine. 
Thou setst his Widow weeping in her place. 
And while thou pluck'st her heart with thy chill hand. 
And givest her to drink a common wine. 
The wondering sentry goeth at his pace, 
And England cries, and cannot understand.

Przypisy

Bibliografia 
 
Angielskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1912
Sonety